Текила () — город в Мексике, в центральной части штата Халиско, входит в состав одноименного муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Топонимика 
Название Tequila с языка науатль можно перевести как: место сбора дани или место, где режут.

История 
В доиспанский период в окрестностях современного города существовали индейские поселения племён чичимеков, отоми, тольтеков и науа.

В  1530 году регион был завоёван конкистадорами во главе с . 15 апреля того же года францисканскими монахами была основана миссия Сантьяго-де-Текила, для евангелизации местного населения.

В 1541 году местное индейское население подняло восстание, жертвой которого стал монах Хуан Калеро, которого забили камнями. 

В 1600 году Педро Санчес де Тагле открыл первую фабрику по дистилляции мескаля для производства текилы.

В начале XIX века индейское население вновь подняло восстание под предводительством вождя, получившего прозвище «Золотая маска» (). И это восстание было подавлено губернатором Новой Галисии. В ноябре 1810 года во время войны за независимость Мексики власть в городе была захвачена группами повстанцев, которых возглавил Рафаэль Перес.

27 марта 1824 года поселение получило статус вильи, а 9 января 1874 года — статус города.

Культура текилы 
В Текиле, главном центре сельхозпроизводства текилы, мескаля, пульке и культивации голубой агавы, быт и культура населения пронизаны символикой этого растения, его культивацией и всем что с ним связано. Сбор агав называется по-испански хима (jima), а сборщики (обычно малообразованные полукочевые крестьяне-метисы смешанного, в том числе индейского происхождения) именуются химадоры jimador/a/s, также просто хорналеры (jornalero/a/s; дословно подёнщики), которые в период уборки урожая проживают во временных землянках и шалашах неподалёку от плантации, которая, как правило, является частью крупной фазенды (hacienda) (также ранчо, латифундия), основанной ещё в колониальный период (см. Колонии Испании). Жизнь и быт сборщиков и производителей текилы (tequileros) послужил сюжетом к мексиканскому телесериалу «Очищая любовь», главную роль в котором исполнила Анхелика Ривера. Основное действие сериала происходит на знаменитой фазенде в Текиле, где распространены крупные и мелкие уличные таверны, в которых принято сервировать текилу и исполнять мексиканскую народную музыку хорами мариачи.

Достопримечательности 
Каждый год с 29 ноября по 13 декабря в городе проводится Национальный праздник текилы, привлекающий значительное количество туристов из соседних регионов и зарубежья.

Расположение 
Текила расположен в 70 км к северо-западу от столицы штата, города Гвадалахара, на .

Население

Города-побратимы 
  Херес-де-ла-Фронтера
  Катидрал-Сити
  Еленя-Гура

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Халиско
Текила